USS Maine je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Maine (ACR-1)
 USS Maine (BB) 
 USS Maine (BB-10) 
 USS Maine (SSBN-741)

Maine